De grijswitte vliegenvanger (Quoyornis georgianus synoniem:Eopsaltria georgiana) is een zangvogel uit de familie der Australische vliegenvangers (Petroicidae).

Verspreiding en leefgebied 
Deze vogel is endemisch in Australië, waar hij voorkomt van Geraldton tot Esperance.

Australische vliegenvangers
Endemisch dier uit Australië
IUCN-status niet bedreigd